

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYt jest ich 4 
 Raczyce – osada w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Męcinka
 Raczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice 
 Raczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno 
 Raczyce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów